Kostelů zasvěcených svatému Prokopovi Sázavskému je v Praze více:
 Kostel svatého Prokopa (Braník) – novorománský kostel v Braníku
 Kostel svatého Prokopa (Hrnčíře) – původně gotický barokizovaný farní kostel na Šeberově
 Kostel svatého Prokopa (Malá Strana) – bývalý kostel čp. 625
 Kostel svatého Prokopa (Prokopské údolí) – zaniklý barokní poutní kostel v Jinonicích
 Kostel svatého Prokopa (Stodůlky) – moderní kostel z roku 2001, součást komunitního centra sv. Prokopa na sídlišti Nové Butovice ve Stodůlkách  v městské části Praha 13
 Kostel svatého Prokopa (Žižkov) – novogotický kostel na Sladkovského náměstí (Seifertova ulice)

Praha
Seznamy kostelů a kaplí v Praze